Mutazione frameshift – tipo di mutazione genetica
Frameshift – gruppo musicale rock progressivo